Felino steht für:
 Felino,  italienische Gemeinde in der Provinz Parma, Emilia-Romagna
 Felino, Album (2005) von Electrocutango
 Felino Cars, kanadische Auto-Manufaktur
 Felino cB7, Sportwagen des kanadischen Automobilherstellers Felino Cars
 Salame Felino, Salami aus Felino, italienisches Lebensmittel mit geschützter Herkunftsbezeichnung

Siehe auch:
 Felinae
 Felina